

Запольє — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Запольє — присілок, Климовське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Запольє — присілок, Борське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Запольє — присілок, Великодвірське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Запольє — присілок, Оричівський район, Кіровська область

Див. також 
 Запілля